Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 2006 года — 7-й розыгрыш соревнования национальных сборных команд, проводимого под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF). Матчи финального турнира сыграны с 26 января по 5 февраля 2006 года в пяти городах Швейцарии.

Победителем чемпионата Европы впервые стала сборная Франции, в финальном матче в блестящем стиле победившая чемпионов мира испанцев.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 5 января по 19 июня 2005 года. От отборочных игр была освобождена сборная Швейцарии на правах команды, представляющей страну-организатора чемпионата, а также пять лучших команд предыдущего чемпионата Европы: Германия, Словения, Дания, Хорватия и Россия.

Квалификационный турнир проводился в два этапа. Сразу со второго этапа (стыковых матчей) борьбу за выход в финальную стадию чемпионата повели 8 сборных: Греция, Исландия, Испания, Норвегия, Сербия и Черногория, Франция, Чехия, Швеция — на правах финалистов чемпионата мира-2005.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Цюрих — Халленштадион (11 500)
 Базель — St. Jakobshalle (8500)
 Санкт-Галлен — Kreuzbleiche (4500)
 Зурзее — Stadthalle (3500)
 Берн — Wankdorfhalle (3100)

Первый групповой этап

Группа А (Санкт-Галлен) 

26 января

28 января

29 января

Группа B (Базель) 

26 января

28 января

29 января

Группа C (Зурзее) 

26 января

27 января

29 января

Группа D (Берн) 

26 января

27 января

29 января

Второй групповой этап 
На втором этапе учитывались результаты матчей первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В таблицах эти результаты показаны курсивом.

Группа I (Базель) 

31 января

1 февраля

2 февраля

Группа II (Санкт-Галлен) 

31 января

1 февраля

2 февраля

Матч за 5-е место (Цюрих) 
4 февраля

Плей-офф (Цюрих)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь —  Тьерри Омейе
 Левый крайний —  Икер Ромеро
 Правый крайний —  Олафур Стефанссон
 Линейный —  Роландо Уриос
 Левый полусредний —  Эдуард Кокшаров
 Правый полусредний —  Сёрен Стрюгер
 Разыгрывающий —  Ивано Балич

Итоговое положение

Квалификации 
Сборные Франции, Дании и Хорватии отобрались на чемпионат мира 2007 года (серебряный призёр команда Испании стала участником мундиаля в Германии благодаря победе на чемпионате мира-2005). Команды, занявшие 1—6-е места, завоевали право участвовать на первенстве Европы-2008.

Ссылки 
 ЕВРО-2006 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-2006 на сайте ehf-euro.com
 Подробности чемпионата на сайте немецкого клуба «Киль»

Чемпионаты Европы по гандболу
2006 год в гандболе
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
гандбол
Гандбол в Швейцарии